Bushville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bushville (Iowa)
 Bushville (Louisiana)
 Bushville (New York)